86-й чемпионат Украины по шахматам проходил в Житомире с 5 по 17 декабря.

 Главный судья: международный судья О. Г. Товчига (Киев)
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Расписание

Участники 

¹) рейтинги даны на декабрь 2017 года

Таблица

Ссылки 
 86-й чемпіонат України серед чоловіків

Чемпионаты Украины по шахматам
Декабрь 2017 года
2017 год в шахматах
Спорт на Украине в 2017 году
Спорт в Житомире